Горшков, Александр:
 Горшков, Александр Алексеевич (род. 1959) — директор Таганрогского металлургического завода.
 Горшков, Александр Викторович (род. 1970) — российский и украинский футболист, тренер.
 Горшков, Александр Вячеславович (род. 1970) — российский актёр, режиссёр.
 Горшков, Александр Георгиевич (1946—2022) — советский фигурист и российский тренер, президент Федерации фигурного катания на коньках России.